Красная Дуброва — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Красная Дуброва — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Красная Дуброва — деревня в Копыльском районе Минской области.
 Красная Дуброва — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Красная Дуброва — прежнее название деревни Дуброва в Слободковском сельсовете Бобруйского района Могилёвской области.

См. также 
 Красная Дубрава
 Дуброва